Rudnik nad Sanem – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim
 Rudnik nad Sanem – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim
 Rudnik nad Sanem – stacja kolejowa w Rudniku nad Sanem, w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Bitwa rudnicka
 Dekanat Rudnik nad Sanem
 Gmina Rudnik
 Nadleśnictwo Rudnik
 Rudnik
 Rudnik Stróża